Прізвище Урібуру () носили такі люди:

 Хосе Фелікс Урібуру — аргентинський військовик, фактичний президент Аргентини (1930–1932).
 Хосе Еварісто Урібуру — президент Аргентини з 23 січня 1895 по 12 жовтня 1898 року.

Іспанські прізвища